Huso hace referencia a varios artículos:

Objeto
Huso. Objeto que sirve para hilar fibras textiles.

Tiempo
Huso horario
Huso horario estándar de Japón
Huso horario militar. Lista de nombres de zonas horarias (divididas por husos) basadas en el alfabeto fonético de la OTAN.

Biología y medicina
Huso acromático o huso mitótico es el conjunto de microtúbulos que brotan de los centriolos durante los procesos de reproducción.
Huso del sueño
Huso neuromuscular
Neuronas en huso o neuronas de von Economo (VEN por sus siglas en inglés).
Huso huso o esturión beluga es una especie de pez acipenseriforme de la familia Acipenseridae.